Baetica, un nom romain de la province Bétique.
 Baetica, un genre d'insecte de la famille des Bradyporidae.